

Зимино — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Зимино — село, Ребріхинський район, Алтайський край
 Зимино — село, Топчихинський район, Алтайський край